Г'юз (округ, Оклахома)
 Г'юз (округ, Південна Дакота)